Pedro del Solar puede referirse a:

Pedro Alejandrino del Solar Gabas, político peruano.
Pedro Grimaldo del Solar Cárdenas, político peruano.